geografie
 Big Sur (Californië), dunbevolkt gebied aan de Californische kust
informatica
 Big Sur (server), server die door Facebook gebruikt wordt voor deep learning-berekeningen
 MacOS 11 Big Sur, besturingssysteem uit 2021 dat door Apple Inc. vernoemd is naar de Californische streek 
literatuur en muziek
 Big Sur (Jack Kerouac), boek van de Amerikaanse schrijver Jack Kerouac
 Big Sur (Mason Jennings), lied van de Amerikaanse singer-songwriter Mason Jennings
 Big Sur (The Thrills), lied van de Ierse rockband The Thrills
tv en film 
 Big Sur (2013), Amerikaanse dramafilm uit 2013 gebaseerd op Kerouacs boek
 Celebration at Big Sur, Amerikaanse muziekdocumentaire uit 1971